Marwood ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Marwood (* 1979), finnischer Violinist
 Brian Marwood (* 1960), englischer Fußballspieler
 William Marwood (1818–1883), britischer Scharfrichter

Marwood ist der Name folgender geografischer Objekte:

Orte im Vereinigten Königreich:
 Marwood (Devon)